Oscar Nord, född 6 november 1996 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för AIK. Han är född och uppvuxen i Stockholms län.

Säsongen 2018/2019 började han spela i AIK. 

Han valdes till ny lagkapten i AIK 3 januari 2020. Hans första match som lagkapten var mot Västervik IK på bortaplan, den 4 januari 2020.

Referenslista 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Nacka HK
Spelare i Luleå HF
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i IK Pantern
Idrottare från Stockholm
Män
Födda 1996
Levande personer